Leutensdorf ist der deutsche Name von
Litvínov, Tschechien
Weitere
Nieder Leutensdorf
Ober Leutensdorf
Siehe auch:
 Leutendorf
 Leutersdorf